Uroczy zakątek (ang. Cosy Corner, 2003) – francuski serial animowany dawniej emitowany w Polsce na kanale TVP1. Jeden odcinek zawierał cztery historyjki.

Bohaterowie 
 Wiktor

 Dżaki

 Lui

 Mario

 Nina

 Stella

 Margo

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003